Heubner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Heubner (* 1949), deutscher Schriftsteller und Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees
 Ernst Leonhard Heubner (1803–1886), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Friedrich Heubner (1886–1974), deutscher Gebrauchsgraphiker, Maler und Illustrator
 Gustav Heubner (1814–1877), deutscher Theologe und Dichter
 Heinrich Leonhard Heubner (1780–1853), Lutherischer Theologe
 Heinz Heubner (1908–1995), deutscher Klassischer Philologe
 Hermann Ludwig Heubner (1843–1915), deutscher Kunstmaler
 Julius Leonhard Heubner (1810–1894), evangelischer Geistlicher und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Martin Leonhard Heubner (* 1976), deutscher Arzt, Gynäkologe und Hochschullehrer
 Otto Heubner (1843–1926), deutscher Kinderarzt
 Otto Leonhard Heubner (1812–1893), deutscher Jurist, Politiker und Dichter
 Peter L. Münch-Heubner (* 1960), deutscher Publizist
 Rudolf Heubner (1867–1967), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Wolfgang Heubner (1877–1957), deutscher Pharmakologe